Lo Stuttgart Masters 1998 (conosciuto anche come Eurocard Open) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. È stata la 13ª edizione dello Stuttgart Masters e faceva parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1998. Il torneo si è giocato al Schleyerhalle di Stoccarda in Germania,dal 26 ottobre al 1º novembre 1998.

Campioni

Singolare 

 Richard Krajicek ha battuto in finale  Evgenij Kafel'nikov 6–4, 6–3, 6–3

Doppio

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien hanno battuto in finale  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes, 4–6, 6–3, 7–5

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1998